

Cours d'eau 

 Abukuma, un fleuve japonais.

Navire 
Abukuma peut aussi désigner :
 Abukuma, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 JS Abukuma, un navire d'escorte de classe Abukuma de la Force maritime d'autodéfense japonaise.